Seuseupan (Karangwareng), een plaats in Indonesië
Seuseupan (Caringin), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing